Uroš Matić (Šabac, 23 mei 1990) is een Servisch profvoetballer, van Macedonische afkomst, die als middenvelder speelt. Hij is een broer van profvoetballer Nemanja Matić.

Carrière
Matić brak door bij MFK Košice en ging in 2013 naar Benfica, waar zijn broer op dat moment ook speelde. Matić kwam in het tweede team, dat in de Segunda Liga uitkwam. In januari, nadat ook zijn broer bij Benfica vertrokken was, maakte hij na een geslaagde stage de overstap naar NAC Breda. Daar verlengde hij in mei 2014 zijn contract tot medio 2016.
Zijn eerste doelpunt voor NAC Breda  maakte hij op 19 september 2014, tegen Willem II. In 2016 verruilde hij NAC Breda voor Sturm Graz uit Oostenrijk. Op 13 december 2016 werd bekend dat hij per 1 januari 2017 een transfer zou maken van maar liefst 3 miljoen naar FC Kopenhagen. In mei 2018 werd bekend dat Matić na een minder goed seizoen voor 1 seizoen werd uitgeleend aan Austria Wien. In het seizoen 2019/20  ging hij opnieuw op huurbasis. Hij speelt dan voor APOEL FC. Op 26 juli 2020 maakte hij de transfervrije overstap naar FK Qarabağ. Hij maakte daar in 1 seizoen 3 goals en 3 asisten. Na 1 seizoen ging hij naar Abha in Saudi Arabië. Daar staat hij tot 30 juni 2023 onder contract.

Carrièrestatistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van NAC Breda

Externe links 
 Profiel en statistieken van Uroš Matić op vi.nl
 Profiel en statistieken van Uroš Matić op transfermarkt.nl

Servisch voetballer